BG0 steht für:
 ABC-Bereitschaftsgrad
 Bulgarien (NUTS-1-Regionencode)